Cabanis' grondgors
 Witoorgrondgors
 Witwanggrondgors